Blatenský potok bezeichnet mehrere Bäche in Tschechien

 Blatenský potok, linker Zufluss der Chomutovka
 Blatenský potok, rechter Zufluss der Chrudimka
 Blatenský potok, linker Zufluss der Elbe
 Blatenský potok, linker Zufluss des Schwarzwassers, siehe Breitenbach (Schwarzwasser)